НХЛ в сезоне 1957-1958 — стал 41-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Монреаль Канадиенс».

Регулярный сезон 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очков набрано

Плей-офф Кубка Стэнли

См. также 
 Драфт НХЛ 1957
 Матч всех звёзд НХЛ 1958
 1957 год в спорте
 1958 год в спорте

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ 
 Hockey Database 

Сезоны НХЛ
1957 год в хоккее
1958 год в хоккее
Спорт в Канаде в 1957 году
Спорт в Канаде в 1958 году